Двадесет девето фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у сезони 1931/32.

Преглед 
Играло је укупно дванаест клубова, ФК Ференцварош је освојио првенство, што му је била дванаеста титула, испред ФК Ујпешт и ФК Хунгарија. МТК је наступао под именом ФК Хунгарија.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 IFFHS веза

1931/32.
Фудбал у 1931.
Фудбал у 1932.